O termo agência pode referir-se a:

 Agência bancária
 Agência de emprego
 Agência de notícias
 Agência de publicidade
 Agência de turismo ou agência de viagens
 Agência (filosofia)
 Agência funerária
 Agência governamental
 Agência reguladora
 Agência (sociologia)
 Contrato de agência

Desambiguação